Bibernell steht für

 den Familiennamen Bibernell, siehe Ines Bibernell
 einen Trivialnamen der Pflanze Kleine Bibernelle